Седле́цкий () — фамилия польского происхождения, а также топоним.

Фамилия 
 Седлецкий, Анатолий Мечиславович (1941—2022) — советский и российский математик.
 Седлецкий, Владимир Иванович (род. 1937) — советский геолог, профессор, заслуженный работник высшей школы.
 Седлецкий, Иван Дмитриевич (1907—1974) — советский геолог, ректор Уральского государственного университета.
 Седлецкий, Михал (1873—1940) — польский зоолог, брат художника Францишка Седлецкого, отец геолога Станислава Седлецкого.

 Седлецкая, Ольга Яковлевна (1938—2018) — советская и российская театральная актриса, артистка Магаданского музыкально-драматического театра, народная артистка РФ (1999).

Топоним 
 Седлецкий повят — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Мазовецкое воеводство.

См. также 
 Седлецкий Починок
 Седлец
 Седлец-Прчице